Косуэнда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 31,50 км². Население — 389 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сарагосы